Larré – comune francese della Bretagna
Larré – comune francese della Normandia